Список фильмов и телесериалов «Звёздного пути» может относиться к:
 Список фильмов «Звёздного пути»
 Список телесериалов «Звёздного пути»